Surp Karapetkerk (Maastricht), een Armeens-apostolische kerk in de Nederlands-Limburgse stad Maastricht
 Surp Karapetkerk (Tbilisi), een Armeens-apostolische kerk in de Georgische hoofdstad Tbilisi
 Een Armeens-apostolische kerk in het Armeense kloostercomplex Vorotnavank